Ángel Padilla puede referirse a:

 Ángel Padilla (n/d), actor español; o
 Ángel Padilla (1970-), poeta español.